Řivnáč může být:
 Řivnáč (Pražská plošina) – vrch na levém břehu Vltavy v Pražské plošině na území Žalova poblíž Roztok, eponymní naleziště archeologické kultury řivnáčské
 Řivnáč (hradiště) – hradiště na tomto vrchu
 Řivnáč (přítok Svratky) – potok v okrese Žďár nad Sázavou, levý přítok řeky Svratky

příjmení
Antonín Řivnáč (1843–1917) – český knihkupec a nakladatel, syn Františka
František Řivnáč (1807–1888) – český knihkupec a nakladatel
Ignác Řivnáč (1804–1874) – český katolický kněz a sběratel obrazů, bratr Františka

Česká příjmení